Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в скоростном спуске на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 15 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный горнолыжный центр, расположенный на самой высокой вершине горы Сяохайтуо в Яньцине, к северо-западу от Пекина. Старт гонки запланирован на 11:00 по местному времени (UTC+8). Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Тренировки скоростного спуска у женщин запланированы на 12, 13 и 14 февраля и начались в 11:00 по местному времени в каждый из трёх дней.

Женщины 20-й раз в истории разыграли медали в скоростном спуске на Олимпийских играх, дисциплина дебютировала на Играх 1948 года.

Олимпийской чемпионкой 2018 года в скоростном спуске являлась итальянка София Годжа. Она получила травму в конце января 2022 года, но всё же сумела выступить на Играх в Пекине и заняла второе место.

Золото выиграла чемпионка мира 2021 года и победительница последнего перед Олимпийскими играми этапа Кубка мира в скоростном спуске швейцарка Коринн Зутер, для неё это первая в карьере медаль Олимпийских игр. Третье место достаточно неожиданно заняла 24-летняя итальянка Надя Делаго, которая за карьеру ни разу не была в тройке лучших на этапах Кубка мира, однако она дважды была в пятёрке лучших в скоростном спуске в Кубке мира в январе 2022 года.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Горнолыжный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS)